Publi Trasea Pet, senador romà
 Luci Valeri Messal·la Trasea Prisc, cònsol el 196.